Franz ou François Reichelt, un tailleur et inventeur français d'origine autrichienne (c. 1879-1912)
 Hannes Reichelt, un skieur alpin autrichien (né en 1980)
 Hans Reichelt (1877-1939), professeur d'université autrichien spécialiste des langues indo-européennes et iraniennes. 
 Hans Reichelt, un homme politique est-allemand (né en 1925)
 Julius Reichelt, astronome allemand
 Paul Reichelt (1898-1981), Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Tom Reichelt (1982-), fondeur allemand

Voir aussi